Гватемалита има више значења:

 Гватемалита (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гватемалита (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гватемалита (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику